Por bandera de Nueva York se puede entender:
Bandera del Estado de Nueva York, la propia del Estado de Nueva York.
Bandera de la Ciudad de Nueva York, la propia de la ciudad de Nueva York.